Pecol ima više značenja:
 Pecol, Belluno
 Pecol, Udine